Alessia Trost (1993 -), athlète italienne ;
 Bradley Trost (1974 -), agriculteur, géophysicien et homme politique canadien ; 
 Les frères
 Brandon Trost (1981-), directeur de la photographie, scénariste et réalisateur américain ;				
 Jason Trost, acteur et metteur en scène ; 	 
 René Trost (1965 -), joueur puis entraîneur de football néerlandais ;
 Barry Trost (1941 -), chimiste américain ;
 Tobias Heinrich Gottfried Trost (1680 - 1759), facteur d'orgue en Thuringe ;
 Bill Trost, un des concepteurs d'EverQuest ;
 Jan Trost, auteur écrivain ; 
 Al Trost (1949 -), milieu de terrain des Saint Louis Bilikens, équipe de soccer américain.

Trost peut référer aussi à :
 Marija Trošt, une localité de Croatie.